Ґюлістан (фортеця) — фортеця, розташована за два кілометри на захід від села Гюлістан, на правому березі річки Інджії, Нагірно-Карабаська Республіка.

 Гюлістан (село) — село в Закавказзі, в Шаумяновському районі Нагірно-Карабахської Республіки.

 Ґюлістанський мирний договір — укладений між Росією та Іраном 24 жовтня 1813 року.

 Гюлістан (Царьово городище на Волзі) — населений пункт і монетний двір Золотої Орди.

 Гюлістан — палац в Баку, де 20 вересня 1994 року був підписаний перший нафтовий контракт ("контракт сторіччя") між Азербайджаном та іноземними нафтовими ТНК.

 «Гюлістан» — «Сад троянд» («Гюль» — «троянда»), — перські поети Гафіз та Сааді так називають свою країну (Персію).

Примітки